Fungus steht für:

 Pilz (lateinisch), siehe Pilze
 Glaspilz
 Fungus Rock, eine Felseninsel bei Gozo, Malta